Huallanca steht für:

 Distrikt Huallanca (Bolognesi), ein Distrikt in der Region Ancash in Peru
 Distrikt Huallanca (Huaylas), ein Distrikt in der Region Ancash in Peru
 Huallanca (Bolognesi), eine Kleinstadt in der Region Ancash in Peru
 Huallanca (Ayacucho), eine Siedlung in der Region Ayacucho in Peru
 Huallanca (Huánuco), eine Siedlung in der Region Huánuco in Peru
 Huallanca (Huaylas), Ort in der Region Ancash in Peru
 Cordillera Huallanca, ein Teil der peruanischen Westkordillere
 Río Huallanca, ein Abschnitt des Oberlaufs des Río Marañón in Peru